Бегичево — название населённых пунктов в России:

 Бегичево — деревня в Эртильском районе Воронежской области.
 Бегичево — старое название села совхоз имени Ленина в Калужской области.
 Бегичево — село в Обоянском районе Курской области.
 Бегичево — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Бегичево — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Бегичёво — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Бегичево — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Бегичево — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Бегичево — деревня в Кимовском районе Тульской области.